

Souverains 

 , dit Guillaume Tête d'Étoupe (910 – 963), comte de Poitiers sous le nom de  de Poitiers et duc d'Aquitaine de 934 à 963
 , dit le Grand (969 – 1030), petit-fils du précédent, comte de Poitiers de 993 à 1030 et duc d'Aquitaine de 995 à 1030 sous le nom de  d'Aquitaine
 Guillaume III, (970-1042), marquis de Montferrat de 991 à 1042
  de Mâcon (1088 – 1157), comte de Mâcon de 1102 à 1157 et régent du comté de Bourgogne 1148 de 1157 sous le nom de  de Bourgogne
  (1110 – 1161), comte de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre de 1148 à 1161
  (1110 – 1148), comte de Surrey de 1138 à 1148 
  (1185 – 1195), roi de Sicile de 1193 à 1194
 , comte de Juliers (1207 – 1218)
  (1224 – 1251), comte de Flandre de 1247 à 1251
  de Hollande (1286 – 1337), comte de Hainaut sous le nom de  de Hainaut, et comte de Hollande et de Zélande de 1304 à 1337
 , dit l'Insensé (1330 – 1388), comte de Hainaut  de 1356 à 1388
  (1375 – 1435), duc de Bavière de 1397 à 1435
  (1650 – 1702), prince d'Orange de 1650 à 1702 et roi d'Angleterre et d'Irlande de 1689 à 1702
  (1817 – 1890), roi des Pays-Bas et grand-duc du Luxembourg de 1849 à 1890

Ecclésiastiques 

 , évêque d’Uzès de 1318 à 1344
 , archevêque de Bordeaux (1285 – 1287?), 

Guillaume 03